A Nagy-lengyelországi vajdaság, , közigazgatási egység, egyike Lengyelország 1999-ben alkotott 16 vajdaságának. Központja Poznań. Területe 29 826,51 km², népessége 2008-ban 3 403 174 fő, (2008) népsűrűsége 114 fő/km², a városi lakosság aránya 56,6%. A vajdaság a Nagy-lengyelországi-tóvidéken és a Dél-nagy-lengyelországi-alföldön terül el a Warta folyó völgyében.

A vajdaság a második legnagyobb a népesség száma szerint Lengyelországban.
A szomszédos vajdaságok:
 Alsó-sziléziai vajdaság
 Kujávia-pomerániai vajdaság
 Lubusi vajdaság
 Łódźi vajdaság
 Opolei vajdaság
 Pomerániai vajdaság
 Nyugat-pomerániai vajdaság

Járások 

A járások népessége (2009.06.30.)

Járási jogú városok 
  Kalisz – 106 829
  Konin – 79 622
  Leszno – 64 229
  Poznań – 556 022

Járások 
  Chodzieżi – 47 420
  Czarnków-trzciankai – 86 872
  Gnieźnói – 141 454
  Gostyńi – 76 047
  Grodziski – 49 853
  Jarocini – 70 751
  Kaliskei – 82 814
  Kępnói – 55 930
  Kołói – 88 345
  Konini – 125 759
  Kościani – 78 167
  Krotoszyni – 77 302
  Lesznói – 51 396
  Międzychódi – 36 607
  Nowy Tomyśl-i – 72 595
  Oborniki – 56 924
  Ostrówi – 159 111
  Ostrzeszói – 54 847
  Piłai – 137 599
  Pleszewi – 62 384
  Poznańi – 315 159
  Rawiczi – 59 783
  Słupcai – 58 566
  Szamotułi – 87 058
  Środai – 55 241
  Śremi – 59 173
  Tureki – 83 709
  Wągrowieci – 68 311
  Wolsztyni – 55 563
  Wrześniai – 74 771
  Złotówi – 68 704

Városai 
A Nagy-lengyelországi vajdaságban 109 város van, ezekből 4 járási jogú város. A városok a 2008 évi népesség adatok szerint sorbarendezettek.

Jegyzetek

További információk 
 Információs szolgálat CyberWielkopolska
 Nagy-Lengyelországi vajdaság marsalli hivatala
 Műemlékek fényképei
 Várak, paloták udvarházak